Johann Andreae ist der Name folgender Personen:

* Johann Andreae (Registrator) (um 1570–1645), deutscher Archivar und Historiker
 Johann Andreae der Ältere († 1647), deutscher Drucker 
 Johann Andreae der Jüngere (1626–1693), deutscher Drucker 
 Johann Benjamin Andreae der Ältere (1705–1778), deutscher Drucker und Verleger 
 Johann Benjamin Andreae der Jüngere (1735–1793), deutscher Drucker und Verleger 
 Johann Carl Andreae (1789–1843), deutscher Bankier und Abgeordneter
 Johann Carl August Andreae-Goll (1816–1889), deutscher Bankier und Abgeordneter
 Johann Gerhard Reinhard Andreae († 1793), deutscher Chemiker und Apotheker
 Johann Ernst Andreae (1671–1731), deutscher Hof- und Domprediger
 Johann Gerhard Reinhard Andreae (1724–1793), Naturforscher, Chemiker und Hofapotheker
 Johann Heinrich Andreae (1728–1793), deutscher Pädagoge und Historiker 
 Johann Jacob Andreae (1741–1819), deutscher Politiker, Freie Stadt Frankfurt
 Johann Ludwig Andreae (1667–1725), deutscher evangelischer Pfarrer, Kartograph, Globenbauer und Buchautor
 Johann Nikolaus Andreae (1664–1729), deutscher Drucker 
 Johann Philipp Andreae (Verleger) (1654–1722), deutscher Drucker, Verleger und Buchhändler  
 Johann Philipp Andreae (1700–1762), deutscher Mathematiker, Globenmacher, Mechanikus, Sonnenuhr- und Kompassmacher sowie Herausgeber
 Johann Valentin Andreae (1586–1654), deutscher Schriftsteller und Theologe
 Johann Wilhelm Andreae (1642–1683), deutscher Pfarrer